Христо Димитров Далкалъчев, е български революционер, воденски войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Далкалъчев е роден в 1878 година във воденското село Владово, тогава в Османската империя, днес Аграс, Гърция. Брат е на Иван Далкалъчев. В 1901 година завършва семинария в Цариград и става учител. Работи като главен учител в Гевгели (1901-1902) и в Сяр. Влиза във ВМОРО и докато е в Гевгели членува в околийския комитет на организацията. Преследван от властите след разкритията на Баялската афера и емигрира в Русия в 1902 година. Учи медицина в Киев. Доброволец е в Руско-японската война в 1904 година. Организира революционни комитети в Москва, Одеса и Санкт Петербург. В 1911 година завършва медицина в Киев. В 1914 година се връща в България. През Първата световна война е военен лекар в Девета пехотна плевенска дивизия.

След войните е деец на Воденското благотворително братство в София и е делегат на Втория събор на македонските братства на 22 декември 1918 година.

На 24 юли 1919 година участва в седемчленната Неутрална обединителна комисия за надмогване на разделеността на македонската емиграция в България. През 1920 година участва на Втория велик македонски събор на Съюза на македонските културно-просветни и благотворителни братства. Заедно с Никола Юруков, Филип Атанасов, Христо Татарчев и Александър Димитров учреждава Временна комисия, която предшества създаването на Македонската федеративна организация. На заседанията на групата е обявен за неин председател.
 
Продължава да работи в България като университетски преподавател.

През септември 1944 година подписва в София „Апела към македонците в България“. Умира в София в 1954 година.

Вижте също 
 Георги Далкалъчев
 Насто Далкалъчев
 Иван Далкалъчев
 Климент Далкалъчев
 Димитър Далкалъчев
 Петър Далкалъчев

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Български лекари от Македония
Родени във Владово
Дейци на Македонската федеративна емигрантска организация
Български военни дейци от Първата световна война
Починали в София
Български военни лекари
Български общественици от Македония
Български просветни дейци от Македония
Дейци на Македонските братства
Български имигранти от Македония в София